Arduin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Arduin est un prénom masculin d'origine germanique, aujourd'hui désuet, composé des racines ard (« fort ») et win (« ami »).

Arduin et ses variantes (cf. infra) peut être aussi un patronyme.

Variantes 
 Ardouin, 
 Ardoin, 
 Harduin, 
 Hardouin, 
 Hardoin.

Saint des Églises chrétiennes 
 Saint Harduin de Fontenelle († ~811), moine de l'abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle, historien.
 Arduin de Rimini († 1009), ou Ardoin, Ardouin, prêtre de Rimini en Émilie-Romagne (Italie), puis ermite au monastère de Saint-Gaudence ; célébré le 15 août.

Autres personnalités portant ce nom 
 Hardouin de Ponthieu (v. 797 - 826), comte de Ponthieu.
 Arduin ou Arduinus, évêque du Puy-en-Velay de ~840 à ~870.
 Ardouin (940 - ap. ), comte de Turin.
 Arduin d’Ivrée (°? - +1015), usurpateur du trône d'Italie.
 Arduin (1005-1065), maison des comtes de Tonnerre, évêque de Langres en 1049.
 Arduin (vavasseur), vavasseur qui participe en 1040 à la bataille de Troina (Sicile) contre les Musulmans pour le compte de l'Empire byzantin.
 Arduin (actif en 1154), abbé de l'Saint-Germain d'Auxerre.
 Dominick Arduin (1961–2004), exploratrice française.

 Wautier Harduin, chanoine de la collégiale Sainte-Waudru de Mons, fonde l'Abbaye de Bélian en 1244.

Voir aussi

Références 

Prénom masculin
Prénom germanique